Vol. 1 — мини-альбом в стиле хард-хаус испанского диджея  и испанской группой BST выпущенный в 2000 году. В альбоме присутствуют 3 трека, и длительностью он в 17 минут. Альбом был выпущен в 2000 году и подписан на лейбл Tempo Music.

Запись альбома 
В 1999 году испанский диджей Brian Cross и испанская группа BST договорились о записи альбома «Vol. 1». Для альбома было записано 3 трека, а именно:

«Spectral» длительностью 6 минут,

«It’s About» длительностью 5 минут,

И «Sexual Feeling» длительностью 5 минут.

Альбом был зарегистрирован лейблом Tempo Music, и вышел в 2000 году на CD. А в 2003 году, из-за попадания песни «It’s About (2003 RMX)» в сборник популярного на то время лейбла «Жажда скорости. Дискотека Казанова», альбом получил больше популярности.

Дальнейшие судьбы музыкантов 
 BST — больше не выпускала песен, но её участники стали известны под псевдонимами «Brian Fortuny» и «Oscar Solaha».
 Brian Cross — тот же «Brian Fortuny», был активен под этим псевдонимом до 2020 года.

Ссылки 
 Купить/подробнее узнать о альбоме
 Brian Cross
 BST

Примечания